Piotr Aleksandrovitch Khokhriakov - en  et en  - (né le  à Nijnekamsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Neftekhimik Nijnekamsk, il débute en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa liga en 2006. Le , il joue son premier match dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga ||17 ||1 ||2 ||3 ||4 || || || || || 
|-
|2006-2007 || Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
|2007-2008 || Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga ||53 ||18 ||16 ||34 ||20 || || || || || 
|-
| rowspan=2|2008-2009||Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa liga || 38|| 5|| 6|| 11|| 43|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Reaktor || MHL || 3|| 2|| 2|| 4|| 2|| 2|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2009-2010 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 38|| 1|| 5|| 6|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Reaktor || MHL|| 27|| 13|| 13|| 26|| 14|| 5|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 10|| 2|| 2|| 4|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Reaktor || MHL || 28|| 9|| 14|| 23|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dizel Penza || VHL|| 17|| 1|| 7|| 8|| 10|| 13|| 8|| 1|| 9|| 10
|-
| 2012-2013|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 46|| 7|| 4|| 11|| 17|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 52|| 5|| 7|| 12|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 36|| 9|| 8|| 17|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 22|| 0||2 ||2 ||2 || 11 ||0 ||1 ||1 || 0
|-
| rowspan=2|2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 29|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || KHL ||16 ||6 ||2 ||8 ||0 ||8 ||1 ||1 ||2 ||14
|-
|2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 29|| 6|| 7|| 13|| 6|| 11|| 1 || 0|| 1|| 2
|-
|2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 51|| 8|| 6|| 14|| 9|| 7|| 2|| 0|| 2 || 0
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 54|| 9|| 14|| 23|| 34|| 17|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||45 || 3 || 5 || 8 || 4  ||	5 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 52 || 5 || 8 || 13 || 8 || 9 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 37|| 3|| 4|| 7||60 || 11 ||1 ||3 ||4 || 6
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 66|| 7|| 8|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2010 || Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| +3|| Sixième de l'élite

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Nijnekamsk
Naissance en janvier 1990
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du Dizel Penza
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion de la Coupe Gagarine